Le terme de Fontaine Saint-Clair peut faire référence aux fontaines suivantes :
 Fontaine Saint-Clair, située à proximité de l'église Saint-Pierre de Mons, au lieu-dit « Mons », à Belin-Beliet en Gironde,
 Fontaine Saint-Clair, située au lieu-dit « Vallée de Saint-Clair », à Limerzel dans le Morbihan,
 Fontaine Saint-Clair, située au lieu-dit « Saint-Clair », à Réguiny dans le Morbihan.

Il existe aussi une source Saint-Clair à Saint-Léger-de-Balson, en Gironde.